Plaats in Indonesië
 Kedungbulus (Gembong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kedungbulus (Prembun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java